Osoby o tym nazwisku:
 Gleb Anfiłow – radziecki pisarz, popularyzator nauki, dziennikarz
 Wiktor Anfiłow – rosyjski historyk i wykładowca akademicki